Palast-Theater ist die Bezeichnung für:
 Palast-Theater (Flensburg), ehemaliges Flensburger Kino aus den 1950er Jahren dessen Gebäude heute von der Theaterschule Flensburg genutzt wird
 Palast-Theater (Hannover), Anfang der 1920er Jahre als Palast-Lichtspiele in Hannover errichtetes (Premieren-)Kino
 Palast-Theater (Magdeburg), ursprünglicher Name des heute ältesten deutschen Kinos (1911), dass sich in Burg (bei Magdeburg) befindet

Siehe auch:
 Theater im Palais